B193 peut faire référence à :
 Bundesstraße 193, une route fédérale allemande reliant Penzlin à Neustrelitz ;
 Benetton B193, une formule 1 de l’écurie Benetton Formula.